«О́льборг» (, коротко AaB) — датский футбольный клуб из одноимённого города, основанный в 1885 году.

История 
Клуб был основан в 1885 году. В 1928—1947 годах выступал в высшей лиге Дании, в 1950-е—1980-е годы четырежды выходил в высшую лигу и трижды выбывал из неё. Трижды выступал в Лиге чемпионов УЕФА: в сезоне 1995/96 занял последнее место в группе A, в сезоне 1999/2000 выбыл в третьем квалификационном раунде, в сезоне 2008/09 занял третье место в группе E.

Дерби и ультрас 
Друзьями считаются ультрас клуба АЗ.

Достижения 
  Чемпион Дании (4): 1994/95, 1998/99, 2007/08, 2013/14
  Обладатель  Kубка Дании (3): 1965/66, 1969/70, 2013/14
  Бронзовый призёр чемпионата Дании (3): 1935/36, 1969, 2006/07
  Финалист Kубка Дании (9): 1966/67, 1986/87, 1990/91, 1992/93, 1998/99, 1999/00, 2003/04, 2008/09, 2019/20

«Ольборг» в еврокубках 
Кубок Интертото:(1) 2007

 Данные на 17 июля 2013 года

 Домашние игры выделены жирным шрифтом

Текущий состав

Известные игроки 

В скобках годы выступлений за «Ольборг»
 Келль Торст (1960—1970)
 Хеннинг Мунк Йенсен (1964—1969, 1973—1976)
 Йес Хёг (1987—1991, 1994—1995)
 Петер Расмуссен (1991—1997)
 Йеспер Грёнкер (1995—1998)
 Сёрен Фредериксен (1997—2000)
 Столе Сольбаккен (1998—2000)
 Андрес Опер (1999—2003)
 Тронд Андерсен (2003—2005)
 Сиябонга Номвете (2006)
 Бенедикт Вилакази (2007)

Известные тренеры 
 Рудольф Штриттих (1968—1969)
 Зепп Пионтек (1995—1996)
 Ханс Бакке (1998—2000)
 Эрик Хамрен (2003—2008)
 Брюс Риох (2008)
 Магнус Перссон (2009—2010)

Галерея

Ссылки 
 Официальный сайт  

Футбольные клубы Дании
ФК «Ольборг»
Ольборг (коммуна)